ANOF ist die Abkürzung für:

Anodische Oxidation unter Funkentladung (engl. anodic spark oxidation), siehe Anodisieren
Avrupa Nizam-ı Alem Ocakları Federasyonu

Abkürzung